Schacht Marie steht für
 Kali- und Steinsalzwerk Bartensleben#Schachtanlage Marie
Schacht Sainte Marie, Frankreich
Siehe auch:
 Grube Marie
 Zeche Marie